Vila di Meco ima više značenja:
 Vila di Meco (Bolonja)
 Vila di Meco (Bolcano)